A Nematoida a kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) közé sorolt ősszájúak (Protostomia) csoportjában a vedlő állatok (Ecdysozoa) három fő kládjának egyike két törzzsel.

Származásuk, elterjedésük 

Valószínűleg a korai kambriumban különültek el egyes szerzők szerint valószínű testvércsoportjuktól, a Panarthropoda kládtól (más szerzők szerint testvércsoportjuk a testvércsoportjuk a Panarthropoda klád és a páncélosférgek (Loricifera) közös őse). Hosszú evolúciós idejük és rendkívüli alkalmazkodóképességük miatt miatt képviselői a Föld gyakorlatilag valamennyi élőhelyén megtalálhatóak.
A kétoldali szimmetriájú állatok (Bilateria) törzsfája Nielsen et al. szerint: with provisional placement of Loricifera from Hiroshi et al.

Megjelenésük, felépítésük 

Áltestüreges gerinctelenek. Több fontos közös jellemzőjük van az ősszájúak egy másik fő csoportjával, a Scalidophora kláddal:
 az elsődleges, kiölthető ormány (introvert) és hogy
 idegrendszerük központja (az „agy”) egy garat körüli ideggyűrű.

Életmódjuk, élőhelyük 

Változatos életmódú állatok, amelyek közt növények és állatok élősködői, valamint szabadon élő fajok is előfordulnak.

Rendszertani felosztásuk 

Két törzsük valószínűleg a kambrium időszakban vált külön.

Jegyzetek

Források 

 Lőrinczi–Torma: Lőrinczi Gábor, Torma Attila, 2019: Bevezetés a zoológiába. Egyetemi jegyzet. Szeged, 2019. p. 15.

Állatok